Сент-Антуа́н-дю-Роше́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південний захід від Парижа, 110 км на південний захід від Орлеана, 13 км на північ від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 575 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1569,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Антуан-дю-Роше на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Антуан-дю-Роше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара